

Nom de famille 

 Babette Babich (1956- ), philosophe américaine ;
 (1961-), entraîneur ;
 (1947- ), joueur de football américain ;
 (1913–2001), joueur américain de baseball ;
  (1969-), homme politique russe ;
 (1941- ), écrivain et journaliste ukrainien.